Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 133001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 5 października 2002 do 3 listopada 2004. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

133001-133100

133101-133200

133201-133300

133301-133400

133401-133500

133501-133600

133601-133700

133701-133800

133801-133900

133901-134000

Przypisy 

Lista planetoid 133001-134000